Jméno a příjmení John Mole nosí více osobností:

 John Mole (hudebník) (1949–2006) – britský baskytarista
 John Mole (básník) (* 1941) – britský básník